Bourbon County kan syfta på

 Bourbon County, Kansas 
 Bourbon County, Kentucky